Óvadék, polgári jogi fogalom;
Óvadék, büntetőjogi fogalom.